«Плешка» может означать:

 Плешь, лысина — очаг облысения при алопеции и других заболеваниях кожи.

Разговорное обозначение для следующих объектов 
 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова — один из крупнейших экономических вузов России.
 Плещеево озеро — моренное пресноводное озеро на юго-западе Ярославской области России.
 Место для общения, встреч и поиска сексуальных партнёров (в том числе и за плату) гомосексуалов и лиц, практикующих однополый секс, расположенное, как правило, в городах на площадях, в парках и скверах, возле памятников и фонтанов.

Фамилия 
 Плешка, Аурора (род. 1963) — румынская гребчиха.
  (род. 1958) — молдавский политик, министр обороны Молдавии (2004—2007).

См. также 
 Плешки

Примечания